SZY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto della Masuria di Szczytno-Szymany (Polonia)